Michael Ludwig (1972) – schermidore austriaco
Michael Ludwig (1961) – politico austriaco